Plac Zwycięstwa:
 plac Zwycięstwa w Bielsku-Białej
 plac Zwycięstwa w Gryficach
 plac Zwycięstwa w Łodzi
 plac Zwycięstwa w Niepołomicach
 plac Zwycięstwa w Pile
 plac Zwycięstwa w Słupsku
 plac Zwycięstwa w Szczecinie
 plac Zwycięstwa w Wodzisławiu Śląskim
 Plac Zwycięstwa (Piazza della Vittoria) - plac w Genui

dawne nazwy:
 plac marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie (dawniej pl. Zwycięstwa)
 plac Alfreda w Katowicach (dawniej pl. Zwycięstwa)

Zobacz też 
 ulica Zwycięstwa
 Osiedle Zwycięstwa

Zwycięstwa